Ле́та Пир (1964—2012) — швейцарская  и фотохудожница.

Родилась в 1964 году в Швейцарии. С 1984 и по 1987 год изучала живопись в Школе дизайна в Базеле под руководством Франца Федье. Путешествовала по Азии, США и Канаде. С 1996 по 1997 год она читала лекции в качестве приглашенного лектора в Высшем институте изобразительных искусств в Антверпене.

Выставки 
 2010: Leta Peer — Room for Simon, Galerie Heinz-Martin Weigand, D-Ettlingen
 2010: Wandering Beyond, Galerie Ruth Leuchter, Düsseldorf
 2009: Leta Peer, Along with Simon, Kehrer Verlag, Buchpräsentation mit ausgewählten Werken, Marc de Puechredon, Basel
 2009: Leta Peer, Flurs, Galerie Ruth Leuchter, Düsseldorf
 2008: Leta Peer, Along with Simon, Galerie Heinz-Martin Weigand, D-Ettlingen
 2008: Leta Peer, Along with Simon, Galerie Ruth Leuchter, Düsseldorf
 2008: Leta Peer. Mirrors, Courtesy Galerie Fabian und Claude Walter, Zürich, Δ DELTA Galerie und Kunstraum, Basel
 2007: Along with Simon, Fabian & Claude Walter Galerie, Basel — Zürich
 2006: Summer Snow, Galerie Heinz-Martin Weigand, D-Ettlingen
 2005: To inhabit a place, Kunstsammlungen und Museen Augsburg,
 Neue Galerie im Höhmannhaus, Katalog
 2005: Devoted to a Landscape, Galerie Ruth Leuchter, Düsseldorf
 2004: Devoted to a Landscape, Galerie Heinz-Martin Weigand, Ettlingen bei Karlsruhe (D)
 2003: Devoted to a Landscape, Galerie Voges + Partner, Frankfurt / Main
 2002: Devoted to a Landscape, Isabella Brancolini artecontemporanea, I-Florenz
 2001: Malerei, Galerie Haus Schneider, D-Ettlingen bei Karlsruhe, Buch
 2000: Window, Voges+Deisen, raumberlin, D-Berlin
 2000: Longing, Art Frankfurt, Galerie Voges & Deisen, D-Frankfurt / Main
 1999: GIFT und Closeup‘s, Galerie Voges & Deisen, D-Frankfurt / Main
 1999: Window, Auktionshaus Döbritz, D-Frankfurt / Main, kuratiert durch Andreas Bee, Kurator am Museum für Moderne Kunst Frankfurt / Main
 1998: Second Sunday, D-Köln
 1998: I like to ruminate in the dark, Gramercy Art Fair New York City, USA kuratiert durch Galerie Margrit Gass, CH-Basel
 1998: Marry me stranger, Galerie Margrit Gass, CH-Basel, Katalog
 1997: Siebdrucke Friedhofkapelle Chur, Stadtgalerie Chur, kuratiert durch die Galerie Luciano Fasciati, CH-Chur
 1996: Galerie Margit Haupt, D-Karlsruhe, Katalog
 1996: Balloon Frame, Kunsthalle CH-Basel, Katalog
 1995: Galerie Margrit Gass, CH-Basel
 1994: She and She and She, Galerie Luciano Fasciati, CH-Chur, Katalog